Lista localităților din Slovenia care încep cu litera  U

U